«Выход тигра» () — кинокомедия канадского режиссёра Артура Хиллера.  Снят в США, вышел на экраны в 1967 году.

Сюжет 
Бен Харрис (Уоллак) — отставной почтальон, неудачник и мизантроп. Злость он срывает, терроризируя хозяев своей съёмной квартиры в Гринвич-Виллидж — чету Келли (Уайт и Вуд). Кроме того, Харрис желает добиться внимания хоть какой-нибудь девушки. Лучший из придуманных им способов — похищение. Тёмной дождливой ночью он приводит свой план в действие и увлекает жертву в свой полуподвал. К разочарованию в его сетях оказывается Глория Фиске (Джексон) — немолодая домохозяйка. Фиске также ненавидит окружающее и на этой почве они с Харрисоном постепенно становятся друзьями. Бен отпускает заложницу, скрытно прослеживает до дома, но, обнаружив что Глория замужем, возвращается в свой одинокий полуподвал.

В ролях 
 Илай Уоллак — Бен Харрис
 Энн Джексон — Глория Фиске
 Рут Уайт — миссис Келли
 Роланд Вуд — мистер Келли
 Дэвид Дойл — клерк
 Дастин Хоффман — эпизод, хиппи Хэп (здесь — Судьба)

Критика 
«Уоллак блистает в восхитительной чёрной комедии… Роли исполнены великолепно (жаль, что Джексон так и не стала звездой кино), много по-настоящему смешных моментов. К сожалению факт, что герой Уоллака по существу насильник, добавляет неприятные ощущения, хотя из комедийного тона фильма ясно, что он не достигнет желаемого.»

Интересные факты 
 Гонорар Хоффмана на съёмках этого фильма составлял всего 200 долларов в день.
 Элай Уоллак и Анни Джексон в реальной жизни муж и жена.

Примечания

Ссылки 
  
  

Кинокомедии США
Кинокомедии 1967 года
Фильмы Артура Хиллера
Фильмы о похищениях людей
Фильмы США 1967 года